

Ворренвілл — місто, штат Іллінойс
 Ворренвілл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна